Visible  — це подвійний DVD голландського гурту Clan of Xymox, випущений лейблом Pandaimonium Records у 2008-му році.

Трек-лист 
DVD 1
Heroes (Slow Version) 	(4:08)
	 	Dark Mood 	(3:55)
	 	Stranger 	(8:10)
	 	Into Extremes 	(5:41)
	 	Cold Damp Day 	(6:04)
	 	It's Not Enough 	(6:46)
	 	Weak In My Knees 	(5:09)
	 	There's No Tomorrow 	(5:04)
	 	Farewell 	(5:23)
	 	I Want You Now 	(5:16)
	 	This World (Zillo Festival 1998) 	(5:35)
	 	Louise (Zillo Festival 2001) 	(5:16)
	 	A Day 	(6:55)
	 	Innocent 	(5:58)
	 	Back Door 	(4:56)
	 	Number One 	(5:39)
	 	Out Of The Rain 	(4:12)
	 	Cry In The Wind 	(5:42)
DVD 2
Farewell 	(5:02)
	 	Weak In My Knees 	(5:14)
	 	Calling You Out 	(5:25)
	 	Jasmine And Rose 	(5:48)
	 	There's No Tomorrow 	(6:10)
	 	A Day 	(6:48)
	 	Interview With Ronny Moorings 	(19:05)
	 	Consolation ( Clip ) 	(4:56)
	 	We Never Learn ( Clip ) 	(5:44)

Джерела 
 Дискографія на офіційному сайті гурту Clan of Xymox 

Альбоми Clan of Xymox